USS Kansas — кораблі ВМС США, названі на честь штату Канзас.

 USS Kansas (1863) — канонерський човен, збудований у 1863 році. Брав участь в громадянській війні в США. Виведений в резерв у 1875 році, проданий у 1883 році.
 USS Kansas (BB-21) — лінійний корабель-пре-дредноут типу «Коннектикут». На службі протягом 1907-1923 років. У 1924 році зданий на злам.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни